Чешка Петра Квитова — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — француженка Араван Резаи — уступила уже на старте.

Посев 

  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Вера Звонарева (Третий раунд)
  Франческа Скьявоне (Третий раунд)
  Виктория Азаренко (Финал)
  Саманта Стосур (Третий раунд)
  Ли На (Полуфинал)
  Елена Янкович (Второй раунд)
  Мария Шарапова (Третий раунд)

<li>  Шахар Пеер (Первый раунд)
<li>  Агнешка Радваньская (Второй раунд)
<li>  Марион Бартоли (Второй раунд)
<li>  Светлана Кузнецова (Первый раунд)
<li>  Андреа Петкович (Второй раунд)
<li>  Кайа Канепи (Первый раунд)
<li>  Ана Иванович ''(Первый раунд)
<li>  '''Петра Квитова (Титул)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

Mutua Madrid Open 2011